Niemand steht für:
 Niemand (Band), eine 2004 in Johannesburg gegründete südafrikanische Rockband
 Niemand (Brincken), Roman von Gertrud von den Brincken aus dem Jahr 1943
 Niemand (Rensmann), Roman von Nicole Rensmann aus dem Jahr 2012
 Niemand (Horváth), Theaterstück von Ödön von Horváth
 Niemand (Lied), Lied von Oomph! aus dem Jahr 2001

Niemand ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Niemand (* 1959), österreichischer römisch-katholischer Theologe.
 Fritz Niemand (Admiral) (1892–1943), deutscher Konteradmiral (Ing.)
 Fritz Niemand (1915–2012), deutscher Verwaltungsangestellter und ein Opfer der nationalsozialistischen Eugenik
 Johann Heim Niemand (1817–1905), Pfennigmeister der Landschaft Norderdithmarschen

Siehe auch:

 Niemann
 Nobody